Icci (gal), noble gal de Durocortorum, actual Reims 
 Icci (pretor), magistrat romà (44 aC)